Руса́лка — персонаж восточнославянской мифологии, часто ассоциируется также с морской девой.

В искусстве 
 «Русалка» — опера композитора А. Дворжака.
 «Русалка» — опера композитора А. Даргомыжского.
 «Русалка» — неоконченная драма А. С. Пушкина.
 «Русалка» — картина Джона Уильяма Уотерхауса (1900).

Фильмы 
 «Русалка» (1910) — короткометражный немой художественный фильм Василия Гончарова, «народная драма в 6 сценах с апофеозом» по мотивам одноимённой поэтической пьесы А. С. Пушкина.
 «Русалка» (1971) — фильм по одноимённой опере Даргомыжского.
 «Русалка» (1996) — российский мультфильм Александра Петрова.
 «Русалка» (2007) — художественный фильм Анны Меликян.
 «Русалка» (2016) — китайская кинокомедия режиссёра Стивена Чоу.
 «Русалка. Озеро мёртвых» (2017) — российский фильм ужасов режиссёра Святослава Подгаевского

Прочее 
 «Русалка» — броненосный корабль береговой обороны русского императорского флота.
 Памятник броненосцу «Русалка» в Таллине.
 «Русалка» — связной радиоприёмник Р-670.
 «Русалка Днестровская» — первый западноукраинский альманах, изданный в Буде (ныне Будапешт, Венгрия) в 1837 году.
 «Русалка» — галицко-русская газета, которая издавалась для женщин в 1868—1870 гг. во Львове.
 «Русалка» — курортный комплекс в Болгарии.
 РУСАЛКА — «РУчной Спектральный АнаЛизатор Компонентов Атмосферы», научный инструмент, работавший на МКС в 2009—2012 гг.

См. также 
 Морская дева (европейская русалка) — мифологическое существо, дева с рыбьим хвостом.
  (значения)
 
 Джраарс — русалка в армянской мифологии